Соревнования в беге на 200 метров у женщин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли с 15 по 17 августа 2016 года на Олимпийском стадионе.

Лидером сезона была чемпионка мира 2015 года нидерландская бегунья Дафне Схиперс, за ней в рейтинге следовала представительница США Тори Боуи, которая как и Дафне выбегала из 22 секунд в этом году. Ямайку представляли золотые медалистки чемпионата мира 2015 года Элейн Томпсон и Вероника Кэмпбелл-Браун, олимпийская чемпионка 2012 года Эллисон Феликс и серебряный призёр Шелли-Энн Фрейзер-Прайс не участвовали в соревновании.

Победителем забега стала ямайская спортсменка Элейн Томпсон, завоевавшая вторую золотую медаль на играх. Следом за ней прибежала Дафне Схиперс, замкнула тройку Тори Боуи.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Приведено бразильское время проведения соревнований (UTC-3)

Результаты

Раунд 1 
С каждого забега в полуфинал проходят 2 спортсмена с лучшим результатом (Q) + 6 спортсменов с лучшим временем (q).

Забег 1 
Ветер: +0,5 м/с

Забег 2 
Ветер: +0,8 м/с

Забег 3 
Ветер: +0,6 м/с

Забег 4 
Ветер: +0,6 м/с

Забег 5 
Ветер: -0,1 м/с

Забег 6 
Ветер:  0,0 м/с

Забег 7 
Ветер: +0,5 м/с

Забег 8 
Ветер: +0,1 м/с

Забег 9 
Ветер: +0,6 м/с

Полуфинал 
В финал с каждого забега проходят 2 спортсменки с лучшим результатом (Q) и 2 две добираются по лучшему времени (q).

Полуфинал 1 
Ветер: +0,1 м/с

Полуфинал 2 
Ветер: +0,1 м/с

Полуфинал 3 
Ветер: +0,8 м/с

Финал 
Ветер: -0,1 м/с

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года 
Ж